Museum of the American Indian bezeichnet:

 George Gustav Heye Center, Manhattan, NY, Teil des National Museum of the American Indian der Smithsonian Institution
 National Museum of the American Indian, Washington DC
 Southwest Museum of the American Indian, Los Angeles, Kalifornien, Teil des Autry Museum of the American West
 Mitchell Museum of the American Indian, Evanston, Illinois
 Marin Museum of the American Indian, Novato, Kalifornien
 Wheelwright Museum of the American Indian, Santa Fe, New Mexico